Горня́цкий — название населённых пунктов:

Казахстан 

Горняцкий — посёлок городского типа в городской администрации Рудного Костанайской области.

Россия 

Горняцкий — посёлок в Белокалитвинском районе Ростовской области.

См. также 
 Горняцкий район
 Горняцкое
 Горняцкая
 Красногорняцкий